E néven ismert személyek

 Földes Vilmos (*1942) magyar karikaturista
 Földes Vilmos (*1984) magyar biliárdjátékos, versenyző